Hurley steht für:
 Hurley (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hurley Ramey (1915–nach 1950), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Hurley Marine, ehemalige Segelbootswerft
 Hurley 22, bekanntes Modell dieser Werft, auch bekannt als Hurley 700
 Hurley (Sportgerät), beim irischen Mannschaftssport Hurling genutzter Schläger
 Mr. Hurley & Die Pulveraffen, deutsche Folk-Band aus Osnabrück

Hurley ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hurley (Mississippi)
 Hurley (Missouri)
 Hurley (New Mexico)
 Hurley (New York)
 Hurley (South Dakota), im Turner County
 Hurley (Tennessee)
 Hurley (Virginia)
 Hurley (Wisconsin)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Hurley (Berkshire)
 Hurley (Warwickshire)

geografischer Objekte:
 Hurley-Gletscher, Gletscher auf der Adelaide-Insel, Antarktis
 Kap Hurley, Kap im Georg-V.-Land, Antarktika
 Mount Hurley, Berg im Enderbyland, Antarktika